Plaats in Indonesië
 Bangunharjo (Semarang Tengah), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Bangunharjo (Sewon), een plaats in het regentschap Bantul van de provincie Jogjakarta